Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1949 enthält alle Spieler, die in der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1949 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

AZS Gliwice, ZS Ogniwo-Cracovia Kraków, ZS Spójnia Legnica, ZS Polonia-Ogniwo Bytom und ORZZ Rzeszów setzte in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei MKS Szczecin elf Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 85 Spieler zum Einsatz, von denen 51 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler war Andrzej Zuber (Kraków) und Mugelschnabel (Wrocław) mit je 9,5 Punkten aus 11 Partien, je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Zbigniew Tarkowski (Kraków) und Aleksander Potyka (Gliwice). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Bogdan Kusiński (Inowrocław) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

AZS Gliwice

ZS Ogniwo-Cracovia Kraków

Ognisko Łódź

IKSz Inowrocław

ZS Kolejarz Wrocław

ZS Spójnia Legnica

AZS Łódź

ZS Polonia-Ogniwo Bytom

MKS Szczecin

ORZZ Rzeszów

ZS Spójnia Bydgoszcz

TPPR Gdańsk

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1949
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1949